2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус (2-й гв. шак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 

 3-й смешанный авиационный корпус;
 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус;
 1-й гвардейский смешанный авиационный Владимир-Волынский корпус;
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский корпус;
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский Краснознамённый корпус;
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский Краснознамённый ордена Суворова корпус;
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус.

Создание корпуса 
2-й гвардейский Владимир-Волынский штурмовой авиационный корпус создан 28 сентября 1944 года путём преобразования из 1-го гвардейского смешанного Владимир-Волынского авиационного корпуса

В действующей армии 
 с 28 сентября 1944 года по 11 мая 1945 года

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 
 5-я гвардейская Запорожская Краснознамённая штурмовая авиационная дивизия
 93-й гвардейский штурмовой авиационный Рава-Русский ордена Богдана Хмельницкого полк
 94-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский ордена Богдана Хмельницкого полк
 95-й гвардейский штурмовой авиационный Рава-Русский Краснознамённый полк
 6-я гвардейская Запорожская ордена Богдана Хмельницкого штурмовая авиационная дивизия
 108-й гвардейский штурмовой авиационный Рава-Русский ордена Суворова полк
 109-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский ордена Богдана Хмельницкого полк
 110-й гвардейский штурмовой авиационный Висленский ордена Александра Невского полк
 11-я гвардейская Днепропетровская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия
 5-й гвардейский Берлинский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого истребительный авиационный полк
 106-й гвардейский Висленский орденов Кутузова и Александра Невского истребительный авиационный полк
 107-й гвардейский Одерский ордена Александра Невского истребительный авиационный полк
 2-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи
 20-я гвардейская отдельная рота связи
 32-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1804-я военно-почтовая станция

Командир корпуса 
 Генерал-майор авиации Слюсарев Сидор Васильевич с 28 сентября 1944 года по 12 октября 1944 года
 Генерал-майор авиации Иванов Андрей Андреевич с 13 октября 1944 года по 22 октября 1944 года. (Умер)
 Генерал-майор авиации Слюсарев Сидор Васильевич с 4 ноября 1944 года по январь 1946 года

Начальник штаба корпуса 
 полковник Назаров Михаил Максимович

Участие в операциях и битвах 

 Висло-Одерская операция с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года
 Нижне-Силезская операция с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Верхне-Силезская наступательная операция с 15 марта по 31 марта 1945 года
 Берлинская операция с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года
 Пражская операция с 5 мая 1945 года по 12 мая 1945 года

Почётные наименования 
 5-му гвардейскому Краснознамённому истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Берлинский»
 107-му гвардейскому истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Одерский»

Награды 
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Пиотркув (Петроков) и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом «Красного Знамени».
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при освобождении города Праги и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Кутузова II степени.
 2-й гвардейский штурмовой авиационный Владимир-Волынский корпус Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении столицей Германии городом Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Суворова II степени.
 5-я гвардейская Запорожская Краснознамённая штурмовая авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Суворова II степени.
 6-я гвардейская Запорожская ордена Богдана Хмельницкого II степени штурмовая авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Боевого Красного Знамени.
 11-я гвардейская Днепропетровская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Боевого Красного Знамени.
 11-я гвардейская Днепропетровская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Богдана Хмельницкого II степени.
 93-й гвардейский Рава-Русский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.
 94-й гвардейский Владимир-Волынский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.
 95-й гвардейский Рава-Русский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Боевого Красного Знамени.
 106-й гвардейский Висленский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года награждён орденом Александра Невского.
 106-й гвардейский Висленский ордена Александра Невского истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года награждён орденом Кутузова III степени.
 107-й гвардейский Одерский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года награждён орденом Александра Невского.
 108-й гвардейский Рава-Русский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.
 109-й гвардейский Владимир-Волынский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.
 110-й гвардейский Висленский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года награждён орденом Александра Невского.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим объявлены благодарности:
 за овладение городом Пиотркув (Петроков)
 за овладение городами Крайцбург, Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг
 за овладение городами Лигниц, Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймаркт и Кант
 за овладение городами Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау
 за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау
 за овладение городом и крепостью Глогау
 за овладение городами Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц
 за ликвидацию группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина
 за овладение городом Берлин
 за овладение городом Дрезден
 за освобождение города Прага

Примечания

Литература 
 Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — М.: Наука, 1977.
 Давтян С. М. Пятая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 5-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1990.
 Перов В. И., Растренин О. В. Штурмовая авиация Красной Армии. — М.: Издатель А. С. Акчурин, 2003. — Том 1. Суровая школа.
 Рычило Б., Морозов М. Гвардейские авиационные дивизии, корпуса, эскадрильи 1941-45 гг. — Мир авиации, 2003, No. 3.
 Рычило Б., Морозов М. Гвардейские авиационные полки 1941-45 гг. — Мир авиации, 2003, No. 2.
 Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985.

Ссылки 
 Журнал боевых действий 2 гв. шак. Описывает период с 01.02.1945 по 28.02.1945 г.

Штурмовые авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские корпуса СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Участники Висло-Одерской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции
Участники Верхнесилезской наступательной операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Участники Пражской операции